Suppiluliuma II was de laatst bekende koning van het Hettitisch rijk van 1207 v.Chr. tot 1178 v.Chr.. Hij is bekend van inscripties in hiëroglifisch Luwisch. Deze verhalen van zijn oorlogen tegen de voormalige vazalstaat Tarhuntassa en tegen Alashia op Cyprus dat hij in een zeeslag versloeg. Ook in Ugarit zijn tabletten gevonden, waarin in hij zijn vazal Hammurapi -de laatste koning van de stad- de les leest en van hem meer bevoorrading vraagt. Zijn koninkrijk werd mogelijk vernietigd door invallen van de Zeevolken in een  zeer bewogen tijd waarin de hoofdstad Hattuša vernietigd werd. Zijn lot is onbekend.

Stamboom
Stamboom van Suppiluliuma II

Externe links
 Heerschappij van Suppiluliuma II

Hettitische koning
Persoon in de 13e eeuw v.Chr.
Persoon in de 12e eeuw v.Chr.